Сезон ФК «Вільярреал» 2011—2012 - 72-й за ліком сезон футбольного клубу Вільярреал і його 13-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2011-го до 30 червня 2012 року.

Вільярреал взяв участь у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів УЄФА, розпочавши змагання зі стадії плей-оф, бо посів був 4-те місце в Ла-Лізі 2010—2011. Змагання в Копа-дель-Рей клуб розпочав зі стадії 1/16 фіналу. В останній день змагань Ла-Ліги команда зазнала поразки 1–0 від Атлетіко (Мадрид) і, посівши 18-те місце, вилетіла до Сегунди, уперше від сезону 1999—2000.

Гравці

Склад команди 

Номери подано згідно з офіційним сайтом:www.villarrealcf.es and www.lfp.es

Прийшли

Пішли

За клуб

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Раунд плей-оф

Груповий турнір 

До 29 жовтня 2011 (тури 1–3) вказано ЦЄЛЧ (UTC+2), опісля (тури 4–6) вказано ЦЄЧ (UTC+1).

Передсезонні

Див. також 
кубок Іспанії з футболу 2011—2012
ла-Ліга 2011—2012
ліга чемпіонів УЄФА 2011—2012

Примітки

Посилання 
 

Вільярреал
Сезони ФК «Вільярреал»